Niskanselkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niskanselkä (del av en sjö, lat 64,88, long 29,00), Kajanaland, 
 Niskanselkä (del av en sjö, lat 64,47, long 26,92), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar